Die Stützen der Gesellschaft ist:

 ein Blog der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
 ein Bühnenstück Die Stützen der Gesellschaft von Henrik Ibsen
 ein Gemälde von George Grosz

Stützen der Gesellschaft kann auch bezeichnen:

 Stützen der Gesellschaft, ein Filmdrama des Regisseurs Detlef Sierck aus dem Jahr 1935